Щербинский — русская фамилия.

 Известные носители
 Щербинский, Афанасий Васильевич (1907—1997) — комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Щербинский, Василий Фёдорович (1785—1859) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.

